A Medalha Militar é uma distinção (ou grupo de distinções) militares, que complementam as distinções honoríficas no exercício das funções militares. Assim, várias forças armadas de vários países possuem o seu grupo de distinções:

 Em Portugal, consulte: Medalha Militar (Portugal)
 No Brasil, consulte: Medalha Militar (Brasil)

Desambiguação